Hamalijiwka (obwód lwowski)
 Hamalijiwka (rejon konotopski)